Apletodon är ett släkte av fiskar. Apletodon ingår i familjen dubbelsugarfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Dubbelsugarfiskar
Apletodon